La Pakistan Premier League 2014-2015 è stata la 60ª edizione della massima competizione nazionale per club del Pakistan, la squadra campione in carica è il KRL.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione del Pakistan 2014-2015, ammessa alla Coppa del Presidente dell'AFC 2015
      Retrocesse in Pakistan Football Federation League 2015-2016

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
Campionato singalese di calcio